L'edizione 1959-1960 della Milli Lig vide la vittoria finale del Beşiktaş Istanbul.

Capocannoniere del torneo fu Metin Oktay (Galatasaray Istanbul), con 33 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Beşiktaş Istanbul Campione di Turchia 1959-1960.
 Beşiktaş Istanbul ammesso alla Coppa dei Campioni 1960-1961.
 Adaletspor, Hacettepe e Altınorduspor retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1959
Calcio nel 1960
Campionato turco di calcio